Дмитрий Шаповалов:
 Шаповалов, Дмитрий Васильевич (1935—1976) — советский футболист.